

Тайсойган — село, Кзилкогинський район, Атирауська область
 Тайсойган — село, Узункольський район, Костанайська область